adwokat
 Advocaat – napój alkoholowy
 Adwokat (film 1998)
 Adwokat (film 2013)

Zobacz też